La battaglia d'Inghilterra (The Battle of Britain) – film del 1943
 I lunghi giorni delle aquile (Battle of Britain) – film del 1969
 Battle of Britain – videogioco del 1983 per ZX Spectrum
 Battle of Britain – videogioco del 1985-1986 per Amstrad CPC, Commodore 64, ZX Spectrum
 The Battle of Britain – videogioco del 1992 per Macintosh e Windows
 Battle of Britain – videogioco del 1999 per Windows
 Battle of Britain: World War II 1940 – videogioco del 2003 per Windows, serie History Channel